Die 4. Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 18. März 1978 bis zum 2. April 1978 in Buenos Aires auf Naturrasen ausgetragen.
Es nahmen vierzehn Mannschaften an dem Turnier teil, die zunächst in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Für einen Sieg gab es zwei Punkte.
Pakistan wurde nach einem 3:2-Finalsieg gegen die Niederlande zum zweiten Mal nach 1971 Weltmeister.

Vorrunde 

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele 

Spiel um Platz dreizehn
1. April 1978
{|width="450px" style="background:#efefef;border:1px solid #000; font-size:95%" 
|- style="font-size:95%
| style="width:30%; text-align:right" | Belgien  ||width="30%"| -  Italien || 1:2
|}

Plätze neun bis zwölf

Plätze fünf bis acht

Finalspiele

Endklassement 
{| style="border-style:solid; border-width:1px; border-color:#808080; background-color:#EFEFEF; width:250px" cellspacing="2" cellpadding="2"
|- style="background-color:#EFEFEF"
! Platz !! Land
|- style="background-color:#F7F6A8"
! 1
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#DCE5E5"
! 2
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFDAB9"
! 3
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 4
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 5
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 6
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 7
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 8
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 9
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 10
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 11
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 12
| style="text-align:left" | 
|}

Weltmeister 
Saleem Sherwani, Ehsanullah, Munawar-uz-Zaman, Manzoor Hussain, Akhtar Rasool, Mohammed Shafiq, Islahuddin, Shahnaz Sheihk, Samiullah, Saeed Ahmed, Hanif Khan, Qamar Zia, Munir Bhatti, Nasim Mirza, Mohammed Saeed, Salim Nazim

Weblinks 
 WM 78 bei tms.fih.ch

Fußnoten 

1978
Hockey 1978
Sportveranstaltung in Buenos Aires
Hockeywettbewerb in Argentinien